

Топоніми 
Інасікі (Ібаракі)'''
Повіт Інасікі